Dominika
Roseau, a Dominikai Közösség fővárosa

 USA
Roseau, település Minnesota államban